Antonio Javier Arias Alvarenga (Puerto Casado, 7 de Setembro de 1972), é um árbitro de futebol paraguaio.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Paraguai
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1974